Barrio de la Estación puede referirse a los siguientes lugares:

España

Provincia de León 
 Barrio de la Estación, localidad del municipio de Matallana de Torío. 
 Barrio de la Estación, localidad del municipio de Villadangos del Páramo.

Provincia de Guipuzkoa 
 Barrio de la Estación, barrio de la ciudad de Andoáin.

Provincia de Valencia 
 Barrio de la Estación, barrio del municipio de Benetúser.

Provincia de Guadalajara 
 Barrio de la Estación, barrio de la ciudad de Guadalajara.

México 
 Barrio de la Estación, en la ciudad de Aguascalientes.